Merismopedia е род Цианобактерии от разред Croococcales.

Представителите на рода се срещат едновременно в слодки и солени води. Имат яйцевидна или сферична форма и са подредени в редове или специфични мрежи като образуват правоъгълни колонии, скрепени помежду си от лепкав материал.

Видове 
Класификациите на видовете от рода са различни според различните автори:

Според AlgaeBASE:

Според NCBI:
 Merismopedia glauca
 Merismopedia glauca 0BB39S01
 Merismopedia glauca B1448-1
 Merismopedia punctata
 Merismopedia punctata PMC242.05
 Merismopedia punctata PMC260.06
 Merismopedia tenuissima
 Merismopedia tenuissima 0BB46S01
 environmental samples
 uncultured Merismopedia sp.

Според WRMS:
 Merismopedia elegans A. Braun in Kützing, 1849
 Merismopedia glauca (Ehrenberg) Kützing, 1845
 Merismopedia minima Beck, 1897
 Merismopedia punctata Meyen, 1939
 Merismopedia tenuissima Lemmermann, 1898
 Merismopedia warmingiana Lagerheim, 1883

Според ITIS:
 Merismopedia angularis Thompson
 Merismopedia convoluta
 Merismopedia elegans A. Br. In Kutz, 1849
 Merismopedia glauca (Ehr.) Naegeli
 Merismopedia major (G. Smith) Geitler
 Merismopedia marssonii Lemmermann
 Merismopedia minima Beck Ex Beck & Zahl.
 Merismopedia punctata Meyer In Wiegmann
 Merismopedia tenuissima Lemmermann
 Merismopedia thermalis Kuetzing
 Merismopedia tranquilla (C. G. Ehrenberg) Trevisan
 Merismopedia trolleri Bachmann, 1920

Източници 

Cyanophyceae